

Топонім

Рогалін (Роґалін, українська назва Рогалин) — село в гміні Городло Грубешівського повіту Люблінського воєводства

Прізвище 
 Рогалін Яків Фридрихович ( 1955) — хірург-проктолог, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, директор Донецького міського благодійного фонду «Доброта».